«Baudin» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Haití 
 Baudin, 2ª sección comunal de la comuna de Pilate.
 Baudin, 1ª sección comunal de la comuna de Port-de-Paix.